Corboy ist der Familienname folgender Personen:

 Edwin Corboy (1896–1950), australischer Politiker
 James Corboy (1916–2004), Bischof von Monze
 Matt Corboy (* 1973), US-amerikanischer Schauspieler